John Fenwick kan syfta på bland andra:

* Sir John Fenwick, 1:e baronet (omkring 1570–1658), engelsk godsägare
 Sir John Fenwick, 3:e baronet (omkring 1645–1697), engelsk jakobitisk konspiratör
 John Fenwick (död 1644), engelsk politiker och militär
 John Fenwick (1618–1683), engelsk kväkare
 John Fenwick (omkring 1628–1679), engelsk jesuit